Беррингтон:
 Беррингтон, Элизабет (род. 1970) — английская актриса.
 Беррингтон, Эмили (род. 1986) — британская актриса.